O Campeonato Cearense de Hóquei é a competição estadual desse esporte no Cerá. É realizado desde 2004. Atualmente é organizado pela Federação Cearense de Patinação.
O atual Campeão Cearense é o Fortaleza Esporte Clube.

Participantes 2009
Os participantes foram:
 Fortaleza Esporte Clube
 Ceará Sporting Club
 Cearense CP

Lista dos campeõesFortaleza Esport Clube Hexacampeão Cearense - 2004 a 2009

Campeonato Cearense

Títulos por clube 
 Campeonato Cearense

Ligações Externas

Sítios Brasileiros
 Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
 Federação Cearense de Patinação
 Blog 7 Esporte sobre Hóquei Brasileiro
 FHPERJ

Sítios de Clubes Brasileiros
 Esporte Clube Corrêas
 Clube Internacional de Regatas
 Clube Português do Recife
 Casa de Portugal de Teresópolis
 Fortaleza Esporte Clube
 Clube Náutico Capibaribe
 Sport Clube do Recife
 Associação Portuguesa dos Desportos

Internacional
  Historial de Hóquei em todo o Mundo
  Mundook-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Português)
  Cumhoquei-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Português)
 rink-hockey-news-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Inglês)

Ceara
Hoquei